Stejneger ist der Familienname von:
 Leonhard Hess Stejneger (1851–1943), US-amerikanischer Zoologe 

Sonstiges:
 (13253) Stejneger, Asteroid des Hauptgürtels
 Stejneger Peak, Berg auf Bird Island, Südatlantik